

Geografia 
 Blossom – città della Contea di Lamar, Texas (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Blossom – romanzo di Andrew Vachss del 1990 della serie Burke

Musica 
 Blossom – album di Frank Carter & The Rattlesnakes del 2015
 Blossom – singolo di Kerli del 2016
 Blossom – album dei Milky Chance del 2017
 Blossom – album dei The Summer Set del 2022

Televisione 
 Blossom - Le avventure di una teenager (Blossom) – serie televisiva statunitense